Цвикловцы:

 Цвикловцы Вторые — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.
 Цвикловцы Первые — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.